Danny Green peut désigner :

Danny Green (1903 - 1973) était un acteur britannique.
Danny Green (1973-), est un boxeur australien.
Danny Green (1987-), est un joueur américain de basket-ball.
Daniel « Danny » Greene (1933 - 1977) était un gangster Irlando-Américain.